NGC 7158 — тройная звезда в созвездии Козерог.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

7158
Козерог (созвездие)